Personen en namen
 Nicolaas Pieter Jacob Kien, burgemeester van Utrecht van 1839 tot 1878
 Kiến Phúc, keizer van Vietnam van 1883 tot 1884
 Peter Kien (1919-1944), Tsjechisch-Duitse kunstenaar
 Pieter Kien, Engelandvaarder

Overig
 Kien (winkelketen), voormalige modeketen van Vendex KBB, in 2000 overgenomen door Vögele
 Kienen, op bingo gelijkend spel (waar men 'Kien!' roept bij een volle kaart).